Berghuizen (Drenthe)
 Berghuizen (Heerde)
 Berghuizen (West Maas en Waal)
 Berghuizen (Oldenzaal)